Бэтмен и Робин — тандем супергероев комиксов.
 «Бэтмен и Робин» — американский фильм 1997 года.
 «Бэтмен и Робин» — анимационный фильм 1969 года.
 «Бэтмен и Робин» — сериал 1949 года.

 Бэтмен и Робин — прозвища Путина В. В. и Медведева Д. А., которые американские дипломаты использовали, согласно информации  WikiLeaks, в своих донесениях в Вашингтон.

Примечания

См. также 
 Batman and Robin

Вымышленные дуэты
Вымышленные персоны из Йельского университета